Kerner steht für:
 Kerner (Rebsorte), eine Rebsorte mit weißen Trauben und den daraus gewonnenen Wein
 Johannes B. Kerner (Fernsehsendung), eine TV-Talkshow im ZDF
 Kerner (Fernsehsendung), eine TV-Sendung auf Sat.1
 alte Berufsbezeichnung für einen Fuhrmann
 Weierstraß-(Durand-Kerner)-Verfahren, ein mathematisches Verfahren
 Kernerhaus, das Haus von Justinus Kerner

Kerner ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Kerner von Marilaun (1831–1898), österreichischer Botaniker und Professor
 Boris Kerner (* 1947), deutscher Verkehrswissenschaftler
 Carsten Kerner (* 1968), deutscher Basketballfunktionär
 Charlotte Kerner (* 1950), deutsche Schriftstellerin und Journalistin
 Christoph Ludwig Kerner (1744–1799), württembergischer Oberamtmann und Vater Justinus Kerners
 Dieter Kerner (1923–1981), deutscher Arzt, Medizinhistoriker und Musikhistoriker („Pathograf bedeutender Musiker“)
 Emil Kerner (1863–1940), deutscher Unternehmer und Firmengründer
 Erika Kerner (* 1942), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Friederike Luise Kerner (1750–1817), Mutter von Justinus Kerner
 Friedrich Kerner von Marilaun (1866–1944), österreichischer Geologe und Meteorologe
 Gabriele Susanne Kerner, deutsche Sängerin, bekannt als Nena

 Hanns Kerner (* 1950), deutscher evangelischer Theologe, Hochschullehrer und Publizist
 Hans Kerner (* 1932), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Hans-Jürgen Kerner (* 1943), deutscher Jurist und Kriminologe
 Hildegard Kerner (1921–1987), deutsche Politikerin (SPD)

 Johannes B. Kerner (* 1964), deutscher Fernseh-Moderator
 Jordan Kerner (* 1950), US-amerikanischer Filmproduzent
 Josef Anton Kerner (1829–1906), österreichischer Botaniker und Jurist
 Justinus Kerner (1786–1862), deutscher Dichter, Arzt und medizinischer Schriftsteller

 Larissa Kerner (* 1990), deutsche Musikerin und Künstlerin
 Manfred Kerner (1948–2019), deutscher Politologe

 Maximilian Kerner (1949–2005), Nürnberger Lyriker, Liedermacher, Grafiker und Buchhändler
 Otto Kerner (1908–1976), US-amerikanischer Politiker
 Rudolf Kerner (1910–1998), Leiter der Gestapo in Kristiansand (Norwegen) von 1941 bis 1945
 Theobald Kerner (1817–1907), deutscher Arzt und Dichter

Siehe auch:
 Kärner